«168 часов» — средство массовой информации, информационный региональный еженедельник Кинешмы — второго по величине города Ивановской области. Выпускается еженедельно по вторникам (52 выпуска в год). Распространяется на территории Кинешмы, Кинешемского и Заволжского районов Ивановской области. Издатель — ООО «ИД „Кинешма-Медиа“».
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 5-0283 выдано 7 июня 2001 года.
Редакция «168 часов» является информационным спонсором важных городских мероприятий Кинешмы — День города, соревнования по водно-моторному спорту, Тихоновская ярмарка и др.

Тематика газеты 
Еженедельник «168 часов» освещает новости Кинешмы, Кинешемского, Заволжского, Юрьевецкого и других районов Ивановской области. Кроме того газета поднимает социально значимые и экономические темы. В журналистских статьях ставятся самые острые проблемы города и общества. Периодически публикуются специальные репортажи об интересных местах и людях. В газете присутствуют постоянные тематические рубрики «Здоровье», «Наши дети», «Дачник», «Спорт» и «Территория права».
«168 часов» рассказывает о религиозных и общественных организациях региона, освещает деятельность правоохранительных органов, вопросы ЖКХ.
Газета также вносит свой вклад в развитие краеведческой проблематики. В 2010 году совместно с краеведами и работниками музея издание подняло тему исторической справедливости в выборе центра празднования 400-летия освобождения от Смуты. В результате центром праздничных мероприятий стал город Кинешма. В 2011 году «168 часов» разыскали кинешемские и юрьевецкие корни выдающегося учёного в области радиолокации Виктора Васильевича Тихомирова и организовали посещение его родины потомками.

 В 2011 году газета «168 часов» за проведённую акцию «Что я хочу сделать для своего города» получила знак отличия в номинации «Лучшая акция» конкурса «Лучшая региональная газета»
 В 2011 году на праздновании Дня города Кинешмы журналистам еженедельника «168 часов» было вручено благодарственное письмо от имен губернатора Ивановской области Михаилом Менем за активную жизненную позицию, патриотическое воспитание и восстановление исторической справедливости в вопросе проведения празднования 400-летия освобождения Москвы от польско-литовских интервентов.
 В марте 2012 года журналисты еженедельника «168 часов» выдвинули на звание Почётный гражданин Кинешмы воеводу Фёдора Боборыкина, который во времена Смуты возглавил кинешемское ополчение в борьбе против Польско-литовской интервенции и героически погиб при обороне Кинешмы. 29 мая 2012 года Кинешемская городская Дума утвердила решение о присвоении звания Почётный гражданин Кинешмы воеводе Фёдору Боборыкину.
 В мае 2013 года журналисты еженедельника «168 часов» Михаил Жаров и Юрий Головин со статьёй «Иная Россия» заняли первое место на всероссийском конкурсе журналистских работ «Ребёнок должен жить в семье», организованном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при содействии РИА Новости и Агентства социальной информации. В конкурсе приняли участие более 220 журналистов из 40 регионов нашей страны. Церемония награждения состоялась 27 мая в мультимедийном центре РИА Новости, дипломы вручал председатель жюри вице-спикер Госдумы Сергей Железняк.

Общественная деятельность 
20 апреля 2014 года журналисты еженедельника «168 часов» Юрий Головин и Михаил Жаров, а также иерей Роман Посыпкин, по благословению епископа Кинешемского и Палехского Илариона, привезли в Кинешму благодатный огонь. Святыня была получена 19 апреля от российской делегации, прибывшей в аэропорт Внуково из Иерусалима. Делегацию возглавили председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы, президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин и викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Воскресенский Савва. Они передали частичку благодатного огня верующим, собравшимся в аэропорту. Оттуда кинешемская делегация привезла святыню в Троицко-Успенский собор Кинешмы.

Примечания

Ссылки 
 Выпуски газеты в формате PDF 
 «168 часов» в базе данных СМИ // Служба автоматической обработки и систематизации новостей «Яндекс.Новости»

Газеты России
Еженедельные газеты
Газеты Ивановской области
Кинешма